Rosenberg, családnév

 Csehország
 Rožmberk nad Vltavou, német neve Rosenberg an der Moldau, település a dél-csehországi kerületben
 Lengyelország
 Susz, német neve Rosenberg, település a Varmia-mazúriai vajdaságban
 Olesno, német neve Rosenberg, település az Opolei vajdaságban
 Németország
 Rosenberg, település Baden-Württembergben, a Neckar-Odenwald járásban
 Rosenberg, település Baden-Württembergben, az Ostalb járásban
 Svájc
 Rosenberg, Winterthur egyik kerülete
 Szlovákia
 Rózsahegy, német neve Rosenberg, település a Zsolnai kerületben